Андроник Дука (; умер ок. 910) — византийский полководец из рода Дук.

В 904 году Андроник Дука одержал победу над арабами у Германикии.

В 906—907 годах поднял восстание против императора Льва VI и занял крепость Кавалу близ города Икония (ныне — в Турции, в центральной части Анатолии). Андроник Дука, по-видимому, рассчитывал, опираясь на помощь арабов, добиться императорского престола. Его тайно поддерживал константинопольский патриарх Николай I Мистик. После неудачных попыток привлечь на свою сторону население Константинополя Андроник Дука бежал к арабам и перешёл в мусульманство.

Умер в Багдаде около 910 года.

Литература 
 Византийский словарь: в 2 т. / [ сост. Общ. Ред. К. А. Филатова]. СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, т. 1, с. 93.

Дуки
Доместики схол
Военачальники Византии
Военачальники X века
Заговорщики и мятежники Византии
Предводители восстаний X века